The Look of Love kan syfta på:

Musikalbum 
The Look of Love (Claudine Longet-album) – 1967
The Look of Love (Dusty Springfield-album) – 1967
The Look of Love (Stanley Turrentine-album) – 1968
The Look of Love (Diana Krall-album) – 2001
Look of Love – The Very Best of ABC – 2001
The Look of Love (Trijntje Oosterhuis-album) – 2006

Sånger 
Look of Love (Lesley Gore-låt) – 1964
The Look of Love (ABC-låt) – 1981
The Look of Love (Madonna-låt) – 1987

Övrigt 
 The Look of Love (film), film från 2013, regisserad av Michael Winterbottom